

Sciences 
 En mathématiques, un cercle est un objet géométrique.
 En astronomie, un cercle vertical est un grand cercle de la sphère céleste perpendiculaire au plan de l'horizon.
 En géographie, le cercle arctique et le cercle antarctique sont les deux cercles polaires.
 En sociologie, un cercle social est un ensemble spacio-temporellement situé où interagissent des individus.

Arts, langage et vie quotidienne 
 « C'est la quadrature du cercle » : se dit d'un problème insoluble, en référence à un problème mathématique classique, dont on a montré en 1882 qu'il n'avait pas de solution.
 Le cercle chromatique est une disposition des couleurs vives destinée à améliorer la compréhension de leurs rapports.
 Un cercle vicieux est une situation dont la conséquence néfaste renforce la cause.
 Un cercle vertueux est identique à un cercle vicieux , mais la conséquence est bénéfique.
 Un cercle est un type de serre-tête rigide.

Littérature 
 Cercle est un roman de Yannick Haenel.
 Le Cercle est un roman de Bernard Minier.
 Le Cercle bleu des Matarèse est un roman de Robert Ludlum.
 Le Cercle celtique est un roman de Björn Larsson.

Réunion de personnes 
Un cercle, de même qu'un club, est une réunion de personnes autour d'activités collectives ou de centres d'intérêt communs ; c'est souvent aussi le lieu où elles se réunissent et parfois l'organisation qui s'en occupe. Par exemple :
 le Cercle Bruges KSV, est un club de foot belge de la ville de Bruges ;
 un cercle de Gascogne est un café associatif ;
 en Belgique, un cercle est une association d'étudiants issus d'une même faculté ou école ;
 le Cercle social était une forme de club ou organisation révolutionnaire de 1790 à l'an VIII ;
 un cercle de poètes ;
 un cercle militaire ;
 un cercle de réflexion ;

Division administrative 
Un cercle est une division administrative :
en Allemagne : voir Arrondissements d'Allemagne ;
 en France : un cercle était une division administrative de l'Empire colonial ;
au Mali : voir Collectivité territoriale au Mali ;
au Maroc : un cercle est une circonscription déconcentrée de l'État au sein d'une préfecture ou province ;
dans le Saint-Empire romain germanique : un cercle impérial était un regroupement d'États ;
en Suisse : un cercle est une subdivision administrative existant dans certains cantons.

Toponyme 
 Cercles : village et ancienne commune de Dordogne.

Musique 

 Cercle est un média culturel visant a faire découvrir à la fois des lieux célèbres et des artistes de musique électronique.

Voir aussi 

Catégorie cercle en géométrie
Toutes les pages commençant par Cercle

Homonymie de titre